Nippon ist:

 eine Leseform der japanischen Schreibweise (日本) von Japan
 ein Computerspiel für den Commodore 64
 Nippon (Süßware), Markenname einer Süßware aus Reis und Schokolade
 Nippon (Zeitschrift), Zeitschrift für Japanologie
 eine Gruppierung im Roman Diamond Age Die Grenzwelt von Neal Stephenson

Nippon als Namensbestandteil japanischer Unternehmen:
 All Nippon Airways, Fluggesellschaft mit Sitz in Tokio
 Air Nippon, ehemalige Regionalfluggesellschaft mit Sitz in Tokio
 NEC Corporation (ehemals Nippon Electric Company), weltweit agierender Elektronikkonzern
 Nippon Animation, Zeichentrickfilmstudio
 Nippon Broadcasting System, Radiosender mit Sitz in Tokio
 Nippon Express, Logistikunternehmen
 Nippon Ichi Software, Softwareunternehmen
 Nippon Keijidōsha, ehemaliger Automobilhersteller
 Nippon Kodo, Hersteller von Räucherstäbchen
 Nippon Oil, Erdöl- und Chemieunternehmen 
 Nippon Ōtosandaru Jidōsha, ehemaliger Automobilhersteller
 Nippon Sharyō Seizō, Schienenfahrzeughersteller
 Nippon Telegraph and Telephone, Telekommunikationsunternehmen
 Nippon Terebi Hōsōmō, Fernsehgesellschaft
 Nishi-Nippon Railroad, Transportunternehmen
 Radio Nippon, Radiosender mit Sitz in Yokohama
 West Nippon Expressway Company, Straßenbauinfrastrukturunternehmen